Sabrina Blond (nascida em 16 de fevereiro de 1987, também conhecida como Janine Rose) é uma atriz pornográfica checa. Ela geralmente trabalha com a atriz pornô Little Caprice, que também é da República Checa. Começou sua carreira na indústria de filmes eróticos em 2009, aos 22 anos de idade.

Prêmios 
 Em 2009 ela recebeu sob o nome Janine Rose o prêmio de Best International Newcomer (Melhor Revelação Internacional) no Erotixxx Award (anteriormente Venus Award).

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Chéquia